Vallonia är ett släkte av snäckor som beskrevs av Risso 1826. Vallonia ingår i familjen grässnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Grässnäckor
Vallonia